Lion Island ist der Name folgender Inseln:

 Lion Island (New South Wales) in der Broken Bay bei Sydney, New South Wales, Australien
 Lion Island (Old Windsor) in der Themse, Berkshire, England
 Lion Island (Manitoba) im Commonwealth Lake, Manitoba, Kanada
 Lion Island (Palmer-Archipel) im Palmer-Archipel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Lion Island (Viktorialand) vor der Scott-Küste des ostantarktischen Viktorialands
 englischer Name für die Île du Lion im Géologie-Archipel vor der Küste des ostantarktischen Adélielands